Die Liste der Registered Historic Places im Bastrop County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im texanischen Bastrop County auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.

Aktuelle Einträge 

Bastrop County
!